Koppl heißen folgende geographischen Objekte:

 Koppl, Gemeinde im Land Salzburg
 Koppl (Gemeinde Hartkirchen), Ortschaft von Hartkirchen, Oberösterreich
 Koppl (Gemeinde Niederthalheim), Ortschaft der Gemeinde Niederthalheim, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
  eine Ortschaft von Koppl, Land Salzburg, siehe Unterkoppl

Siehe auch:
 Coppel
 Koppel